Purpura kan syfta på:

 Purpura (släkte) – ett snäcksläkte
 Purpura (medicin) – ett medicinskt tillstånd av blödning under epidermis